Il prigioniero di Zenda  – romanzo di Anthony Hope

Film
Il prigioniero di Zenda (The Prisoner of Zenda) – film del 1922 diretto da Rex Ingram
Il prigioniero di Zenda (The Prisoner of Zenda) – film del 1937 diretto da John Cromwell 
Il prigioniero di Zenda (The Prisoner of Zenda) – film del 1952 diretto da Richard Thorpe 
Il prigioniero di Zenda (The Prisoner of Zenda) – film del 1979 diretto da Richard Quine

Pagine correlate 
The Prisoner of Zenda (disambigua)